Kobberoxid har flere betydninger:
 Kobber(II)oxid – CuO, halvleder, sort
 Kobber(I)oxid – Cu2O, halvleder, gennemsigtig, rødligt eller gulligt